Al-Farabi est un philosophe médiéval.
 La Fondation du cinéma Farabi est une institution iranienne pour le développement du cinéma iranien, tant en Iran qu'à l'étranger.